Alejandro Franco Fernández es un comunicador nacido en Ciudad de México en 1979, ha colaborado con varios de los medios de comunicación de México y Latinoamérica como W Radio, W FM, W Radical, Vox F.M., LOS40, Telehit, programas especiales de Televisa, las revistas Rolling Stone México, GQ y algunos otros medios independientes. Ha entrevistado a diferentes personajes icónicos de la música como The Misfits, Robert Smith, Brian Wilson, Peter Hook, John Taylor, Andy Fletcher de Depeche Mode, Ry Cooder, Gustavo Cerati, Café Tacvba, Kanye West, Franz Ferdinand, Goldfrapp y Ian Brown.

Ha cubierto eventos musicales como el Love Parade en Berlín, el festival Coachella en Estados Unidos, el festival Personal en Argentina, el Heineken Thirst en Sudáfrica y el festival Glastonbury en Inglaterra.
                          
Actualmente presenta el programa de radio “WFM” en W Radio 96.9 F.M. en la Ciudad de México. Es fundador y director general del centro de información en línea WARP magazine. Ahí mismo, conduce actualmente la tercera versión de su proyecto de entretenimiento, "Frecuencia", en un pódcast semanal. También es fundador y director general de WARPmagazine con distribución nacional, Estados Unidos y Latinoamérica. Es productor general y conductor del programa musical Sesiones con Alejandro Franco que comenzó ya transmisiones de su tercera temporada en 2009 a toda Latinoamérica a través de Sony Entertainment Television , Sony Spin y Concert Channel 

También está en trabajo de preproducción para dirigir un documental del festival Glastonbury (Inglaterra) 2009. SLKTR (selektor) es el nombre de su proyecto musical al lado de Juan Chávez y Charal del grupo mexicano Resorte, una banda de live mashups. Cuando Alejandro está sin ellos, su selección musical es bien recibida bajo el SLKTR formato de DJ set.

Enlaces externos 
 Concert Channel
 Canal Sony
 Sony Spin 
 W Radio México

Nacidos en Ciudad de México
Periodistas de la Ciudad de México